Gyarmati János
 Gyarmati János (1910–1974) válogatott magyar labdarúgó, edző
 Gyarmati János (1926–1983) magyar orvos, radiológus, nefrológus
 Gyarmati János (1948–2018) magyar orvos, radiológus
Gyarmathy János
 Gyarmathy János (1810–1883) magyar könyvtáros, egyházi író
 Gyarmathy János (1955–) erdélyi magyar szobrászművész